Perak Football Association () é um clube de futebol malaio com sede em Perak. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Títulos 

Clubes de futebol da Malásia